Гомез Сур има више значења:

 Гомез Сур (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гомез Сур, Љано де Толука (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику